FTC Fülek egy szlovák futball klub, aminek székhelye Fülek. A 2016–17-es szezonban a TIPOS III.liga skupina STRED ligában játszott. Jelenleg is a TIPOS III.liga skupina STRED ligában játszik.

Nevei 

 1908 – Füleki Haladás ATC (Füleki Haladás Atlétikai Torna Club)
 1912 – Füleki AC (Füleki Atlétikai Club)
 1914 – Füleki FC (Füleki Football Club)
 1920 – Füleki TC (Füleki Torna Club)
 1940 – Füleki VKSE (Füleki Vasutas Kultúr Sport Egyesület)
 1943 – Füleki Vasutas SC (Füleki Vasutas Sport Club)
 1945 – ŠK Závody Fiľakovo (Športový klub Závody Fiľakovo)
 1949 – TJ Sokol Kovosmalt Fiľakovo (Telovýchovná jednota Sokol Kovosmalt Fiľakovo)
 1950 – ZŠJ Fiľakovo (Základná športová jednota Fiľakovo)
 1951 – DŠO Kovosmalt Fiľakovo (Dobrovolná športová organizacía Kovosmalt Fiľakovo)
 1953 – TJ Spartak Fiľakovo (Telovýchovná jednota Spartak Fiľakovo)
 1960 – TJ Kovomier Fiľakovo (Telovýchovná jednota Kovomier Fiľakovo)
 1992 – TJ FTC Fiľakovo (Telovýchovná jednota FTC Fiľakovo)
 1993 – FTC Fiľakovo

Eredmények 

Jelmagyarázat: M - mérkőzés, GY - győzelem, D - döntetlen, V - vereség, AG - adott gólok, KG - kapott gólok, +/- - a teljesítmény, P - pontok, vörös háttér - kiesés, zöld háttér - bejutás, lila háttér - átszervezés

Játékoskeret

Jegyzetek

Források

További információk 
 Futball és identitás: Kinek szurkolnak a szlovákiai magyarok?. Ujszo.com. 2012. márc. 20.
 Ismét III. fociliga Füleken Ujszo.com. 2016. júl. 20.

Fordítás 

Szlovákiai magyar labdarúgócsapatok